Alexandru Nevski se poate referi la:

 Aleksandr Nevski (1220-1263), un erou conducător de stat și militar, cneaz rus al Novgorodului, mare cneaz de Vladimir și de Kiev 
 Alexandr Nevski (Prokofiev), cantată
 Catedrale
 Alexandru Nevski, un film sovietic din 1938, regizat de Serghei Eisenstein și Dmitri Vasiliev